Ивасю́к () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ивасюк, Валерий Петрович (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ивасюк, Владимир Михайлович (1949—1979) — украинский советский поэт, композитор и художник.
 Ивасюк, Михаил Григорьевич (1917—1995) — украинский советский писатель, литературовед, фольклорист, педагог, общественный и культурный деятель, отец Владимира Ивасюка.
 Ивасюк, Надежда Алексеевна (род. 1955) — кандидат педагогических наук, профессор кафедры английского языка № 1 Национального университета «Одесская морская академия».
 Ивасюк, Николай Иванович (1865—1937) — украинский советский художник.
 Ивасюк, Фёдор Тимофеевич (1908—1975) — полный кавалер ордена Славы.